

Patronyme 
 Gérard de Contamine (1720-1779), commissaire royal, père de Gédéon et de Théodore ;
 Gédéon de Contamine (1764-1832), militaire puis industriel ;
 Théodore de Contamine (1773-1852), frère de Gédéon, général de brigade français ;
 Auguste de Contamine (1771-1842), frère des deux, militaire français ;
 Henri Contamine (1818-1897), architecte français ;
 Henry Contamine (1897-1974), historien, père de Claude et Philippe ;
 Claude Contamine (1929-2017), personnalité de l'audiovisuel ;
 Philippe Contamine (1932-2022), historien médiéviste ; 
 Pascal Contamine (1972-), acteur, auteur, metteur en scène.

Toponyme 
L'origine de ce toponyme est semblable à celle de condominium.

 Contamine-Sarzin, commune de Haute-Savoie ;
 Contamine-sur-Arve, commune de Haute-Savoie ;
 Les Contamines-Montjoie, commune de Haute-Savoie ;
 Les Contamines, station de sports d'hiver de Haute-Savoie ;
 Parc de Contamines à Genève.

Patronyme français
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme